Araguanã (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Araguanã (Tocantins), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins